Mac Neill  peut faire référence à :
 Aed Oirdnide mac Neill, (788-819),
 Lóegaire mac Néill (?-+463),
 Muirchertach mac Neill (?-+943), le petit-fils de Niall Glúndub

Voir aussi